О́льга Вале́рьевна Лесно́ва  (род. 2 июля, Московская область, СССР) — российский и американский кинопродюсер, актриса, основатель кинокомпании Maze Films. Член Союза Кинематографистов России, член жюри кинофестивалей «АртКино» и «Bridge of Arts».

Биография 
Окончила лицей номер №9 в г. Ступино Московской области. Высшее образование: МГУ им. Ломоносова (экономическая география России), РЭА им. Плеханова (стратегический менеджмент),  (кинопродюсирование).

Начала свою работу как продюсер с короткометражных фильмов («Сердце», «Иван», «Сашенька», «Бумеранг»).

С 2012 года занимается международными проектами в Голливуде. Первый полнометражный проект Ольги, комедия «Повар на колёсах»( "CHEF"), реж. Джон Фавро, при бюджете $11 млн собрал $48 млн долларов на мировом рынке и получил приз зрительских симпатий на основанным Робертом Де Ниро фестивале Трайбека (TRIBECA), г. Нью-Йорк.

Следующий полнометражный фильм, работу над которым вела Ольга — триллер «Вышедшие из тени» ("OUT OF THE SHADOWS", реж. Дункан МакЛахлан), произведен в Австралии и вышел в австралийский и мировой прокат.

Её короткометражный фильм «Сердце» получил призы на фестивалях в Греции, России и Украине. Фильм «Идеал» завоевал многочисленные награды на международных фестивалях в США и Европе.

В 2016 году Ольга приглашена в жюри крупнейшего российского фестиваля короткометражных фильмов «АртКино». Член жюри кинофестиваля «Bridge of Arts» 2017.

В августе 2018 года произвела фильм «Вид свысока» ("VIEW FROM ABOVE") в г. Найроби (Кения).

Её фильм, авторская драма «Троица», режиссёра Ян Гэ, принял участие в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр 2019». Фильм вышел в российский прокат в октябре 2019 года.

Фильмография 
 2012 — Сердце
 2012 — Иван
 2013 — Сашенька
 2014 — Повар на колесах
 2015 — Бумеранг
 2015 — Идеал
 2015 — Рубашка
 2017 — Вышедшие из тени
 2019 — Вид свысока
 2019 — Троица

Примечания

Ссылки 
 Актриса Ольга Леснова: Дарвиновский музей — гордость района Академический
 Как Асмус снималась в откровенных сценах, рассказала продюсер
 Пятый канал программа «Светская хроника» 4.32 мин
 Интервью. Синемошн. Ольга Леснова: три основных мотива инвестировать в кино

Светская хроника. Премьера «Троицы»
 https://www.kommersant.ru/gallery/4140654#id1815186
 http://www.ok-magazine.ru/news/chronicle/95217-yan-ge-predstavila-v-moskve-svoy-novyy-film-troica#section2
 https://www.wmj.ru/moda/svetskaya-hronika/premera-filma-yan-ge-troica.htm#9
 http://www.woman.ru/stars/backstage/article/233357/gallery/18/
 https://www.passion.ru/news/kaleydoskop-sobytiy/evelina-khromchenko-svetlana-bondarchuk-i-drugie-znamenitosti-podderzhali-yan-ge-na-premere-ee-filma-25-10-2019.htm#11
 https://peopletalk.ru/article/anna-tsukanova-kott-svetlana-bondarchuk-i-ingrid-olerinskaya-na-premere-filma-troitsa/

Светская хроника Премьера «Терминатор: Темные судьбы»
 Премьера «Терминатор: Темные судьбы»
 Фотографии Ольги Лесновой с премьеры фильма «Терминатор6 Темные судьбы»
 http://www.ok-magazine.ru/news/chronicle/95443-anna-sedokova-nastasya-samburskaya-oskar-kuchera-i-drugie-na-premere-filma#section2
 https://www.wmj.ru/moda/svetskaya-hronika/sedokova-premera-novogo-terminatora.htm#13

Светская хроника. Премьера «Аванпост»
 https://www.wmj.ru/moda/svetskaya-hronika/premera-avanposta.htm#31
 https://www.kino-teatr.ru/lifestyle/news/y2019/11-15/19640/

Светская хроника. Премьера «Большая поэзия»
 https://www.beicon.ru/news/dmitrii-hrustalev-irina-bezrukova-olga-sutulova-i-drugie-gosti-na-premere-filma-bolshaya-poeziya
 https://www.passion.ru/news/kaleydoskop-sobytiy/siyayushaya-bezrukova-sportivnaya-sviridova-elegantnaya-smekhova-i-drugie-zvezdy-na-premere-filma-bolshaya-poeziya-19-11-2019.htm#14
 https://kino.mail.ru/shot/787856/
 https://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/bezrukova-i-verbickaya-na-premere-dramy-bolshaya-poeziya/
 https://www.wmj.ru/moda/svetskaya-hronika/bezrukova-prishla-na-premeru-filma-bolshaya-poeziya.htm#24
 Премьера. Фиксики против кработов
 Light magazine, интернет журнал, выпуск № 7
 АртМосковия
 Радио «Подмосковье» http://vk.com/wall-87226085_240  (45.31)
 Россия 1. Белый клык. https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vZ3b3y1M4mg&app=desktop
 http://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/1200600/video_id/1176998/ (съемки 30.04.2015)
 Репортаж про российские проекты в Каннах
 В Риги состоялись съемки фильма «Идеал»
 Амбиции молодых. Конкурс анимационных проектов в Суздале
 http://www.suzdalfest.ru/index.php?p=show_news&nid=112
 https://www.youtube.com/watch?v=Yz2IvUmhqAo
 http://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/1191439/video_id/1163147

Родившиеся 2 июля
Актрисы по алфавиту
Кинопродюсеры России